— 51-й император Японии, правивший с 9 апреля 806 по 8 мая 809 года. Имена — Атэ, Отэ. Посмертные титулы — Ямато-нэко-амэсикуни-такахико.

Хэйдзэй пытался свергнуть сменившего его императора Сага и перенести столицу в Нару, но потерпел поражение и постригся в монахи. За это он заслужил прозвища Нара-тэнно и Нара-но-микадо.

Девизы правления 
Хэйдзэй правил под следующими девизами:
 Дайдо (806—810)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 

Правители Азии VIII века
 02